Competiția de handbal de la Jocurile Olimpice de vară din 2000 a fost a noua apariție a acestei discipline sportive la Jocurile Olimpice. Meciurile competiției s-au desfășurat într-o singură sală din Sydney, între 16-30 septembrie la băieți și 17 septembrie-1 octombrie 2000 la fete.

Sălile 
Meciule s-au jucat în două săli din Sydney, Pavilion 2 și The Dome.

The Dome, Sydney (10.000 de locuri)
Pavilion 2, Sydney (6.000 de locuri)

Arbitrii 
Pentru conducerea partidelor au fost selectate 15 perechi de arbitri:

Echipele calificate

Turneul masculin 

1 Bold indică echipa campioană din acel an;
2 Italic indică echipa gazdă din acel an;
3 La participările Rusiei au fost contabilizate și cele ale URSS;
4 Tunisia s-a calificat la Jocurile Olimpice din 1976 și chiar a jucat două partide, dar apoi s-a retras din turneu alăturându-se boicotului țărilor africane; rezultatele celor două meciuri au fost anulate;

Turneul feminin 

1 Bold indică echipa campioană din acel an;
2 Italic indică echipa gazdă din acel an;
3 La participările Rusiei au fost contabilizate și cele ale URSS;

Turneul de handbal masculin 
Cele 12 echipe au fost distribuite în două grupe de calificare de câte șase echipe și au jucat fiecare cinci meciuri, câte unul împotriva fiecăreia dintre cele cinci oponente din grupă.

Grupa A

Grupa B

Meciurile de plasament

Meciul pentru locurile 11-12

Meciul pentru locurile 9-10

Fazele finale

Sferturile de finală

Meciurile pentru locurile 5-8

Semifinalele

Meciul pentru medalia de bronz

Finala

Palmares și statistici 
Echipa ideală a Jocurilor Olimpice :
 Portar:  Peter Gentzel
 Extremă stânga:  Rafael Guijosa
 Intermediar stânga:  Stefan Lövgren
 Centru:  Talant Duișebaev
 Intermediar dreapta:  Paek Won-chul
 Extremă dreapta:  Lev Voronin
 Pivot:  Dragan Škrbić

Clasamentul marcatorilor

Clasamentul portarilor

Turneul de handbal feminin 
Cele 10 echipe au fost distribuite în două grupe de calificare de câte cinci echipe și au jucat fiecare patru meciuri, câte unul împotriva fiecăreia dintre cele patru oponente din grupă.

Grupa A

Grupa B

Meciurile de plasament

Meciul pentru locurile 9-10

Fazele finale

Sferturile de finală

Semifinalele

Meciurile pentru locurile 5-8

Meciul pentru medalia de bronz

Finala

Palmares și statistici 
Echipa ideală a Jocurilor Olimpice :
 Portar:  Heidi Tjugum
 Extremă stânga:  Anette Hoffman
 Intermediar stânga:  Bojana Radulovics
 Centru:  Oh Seong-ok
 Intermediar dreapta:  Kjersti Grini
 Extremă dreapta:  Janne Kolling
 Pivot:  Véronique Pecqueux-Rolland

Clasamentul marcatoarelor

Clasamentul portarilor

Clasamentul final

Masculin

Feminin

Note

Legături externe 

 library.la84.org: Official Report Handball Results
 Sports-reference.com: Handball at the 2000 Sydney Summer Games: Men's Handball 
 Sports-reference.com: Handball at the 2000 Sydney Summer Games: Women's Handball 
 todor66: Men Handball Olympic Games 2000 Sydney (AUS)
 todor66: Women Handball Olympic Games 2000 Sydney (AUS)

Handbal
2000
2000 în handbal
Handbal în Australia